«The Ruby» ()  — шестой мини-альбом южнокорейской гёрл-группы APRIL, выпущенный 16 октября 2018 года DSP Media, и распространён LOEN Entertainment. Альбом состоит из пяти треков, включая заглавный «ретро» трек «Oh! My Mistake».

Предпосылки и релиз 
DSP Media объявил о возвращении группы 16 октября 2018 года 4 октября. Osen отметил, что промо-постер отличался от предыдущих групы, поскольку ему не хватало каких-либо основных цветов, и отметил, что группа развиласт и созревала с каждым выпуском, «добавляя различные изменения к каждому альбому». Несколько других фото также отметили изменение стиля.

«Oh! My Mistake» была выпущена вместе с альбомом 16 октября, Billboard называл его «оживляющим танцевальным треком, который добавляет новую сторону к артистизму группы» а также «необычным» и описывая его как «трек в стиле 80-х годов». Журнал также сказал, что видео «возвращает аудиторию к прошлым годам».

Альбом дебютировал и достиг 10-го места в чарте альбомов Gaon.

Композиции 
Альбом начинается с «Oh-e-Oh», веселой тропической песней, а затем сингл «Oh! My Mistake», «странный» ретро-танцевальный трек. «Story», третья песня, была названа «причудливой, ретро-синти поп-мелодией", а последняя оригинальная песня альбома «Love Clock» - это поп-рок трек о прохождении времени.

Трек-лист

Чарты

Примечания